В отборочную группу 8 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Югославия, Хорватия, Ирландия, Македония и Мальта. Матчи проходили с 5 сентября 1998 года по 9 октября 1999 года.

Победитель группы, Югославия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2000. Ирландия получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
4 мяча
  Давор Шукер
  Саво Милошевич
  Робби Кин

3 мяча
  Предраг Миятович
  Деян Станкович
  Саша Чирич
  Артим Шакири
  Нил Куинн

2 мяча
  Звонимир Бобан
  Марио Станич
  Давор Вугринец
  Альберт Надь
  Драган Стойкович
  Ристо Божинов
  Дэвид Каработт
  Гари Брин
  Рой Кин

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2000
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году